Conflict in de Gazastrook 2008-2009
Conflict in de Gazastrook 2012
Conflict in de Gazastrook 2014